

Patronymes 
Fujii est un nom de famille japonais, notamment porté par :

 Hideki Fujii (1934-2010), photographe japonais ;
 Hirohisa Fujii (1932-2022), homme politique japonais ;
 Hiroshi Fujii (19?-), astronome amateur japonais ;
 Kōichi Fujii (1858-1926), amiral de la marine impériale japonaise ;
 Kokoro Fujii (1992-), grimpeur japonais, spécialiste de l'escalade de bloc ;
 Lena Fujii (1984-), mannequin, chanteuse et actrice japonaise ;
 Megumi Fujii (1974-2013), pratiquante japonaise de MMA ;
 Mihona Fujii (1974-), mangaka japonaise ;
 Mizuki Fujii (1988-), joueuse de badminton japonaise ;
 Mina Fujii (1988-), actrice japonaise ;
 Raika Fujii (1974-), nageuse japonaise spécialisée en natation synchronisée ;
 Sadakazu Fujii (1942-), poète japonais ;
 Shelly Fujii (1990-), actrice pornographique américano-japonaise ;
 Shōzō Fujii (1950-), ancien judoka japonais ;
 Sōta Fujii (2002-), joueur professionnel japonais de shōgi.
 Taiyō Fujii (1971-), auteur japonais de science-fiction ;
 Takeshi Fujii (1970-), joueur professionnel japonais de shōgi ;
 Takurō Fujii (1985-), nageur japonais ;
 Tatsuya Fujii (1965-), patineur artistique japonais ;
 Tetsuya Fujii (1960-), astronome amateur japonais ;
 Yoshitaka Fujii (1943-), chercheur japonais en anesthésiologie ;
 Yuji Fujii (1950-), politicien japonais du parti libéral-démocrate ;
 Yukiyo Fujii (1985-), seiyū japonaise ;
 Yumiko Fujii (1972-), joueuse de softball japonaise.

Architecture 
 Fujii-dera, temple bouddhiste situé dans la ville de Fujiidera, au Japon ;
 Fujii-dera, temple bouddhiste situé dans la ville de Yoshinogawa, au Japon.

Patronyme japonais